Die East European Hockey League 2001/02 war die achte Spielzeit dieser multinationalen Liga. Meister wurde HK Keramin Minsk.

Die Division 2 gewann ASK Zemgale Jelgava.

Modus 

Die letztjährige EEHL A wurde zur Division 1. Sie spielte in einer Doppelrunde den EEHL-Meister aus. Play-Offs fanden dieses Jahr nicht statt. Die Division 2 spielte ebenfalls eine Doppelrunde aus.

Division 1

Division 2

Quellen 

 

Saison der East European Hockey League
Eishockeysaison 2002/03